Стамбол капија (Београд)
 Стамбол капија (Ниш)